Sam Jaffe ist der Name folgender Personen:

* Sam Jaffe (Schauspieler) (1891–1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Sam Jaffe (Filmproduzent) (1901–2000), US-amerikanischer Künstleragent und Filmproduzent